Шумилово — топоним:

Россия

Вологодская область 
 Шумилово — деревня, Кирилловский район, Вологодская область

Ивановская область 
 Шумилово — село, Морозовское сельское поселение, Тейковский район, Ивановская область
 Шумилово — деревня, Новолеушинское сельское поселение, Тейковский район, Ивановская область

Иркутская область 
 Шумилово — посёлок, Братский район, Иркутская область

Ленинградская область 
 Шумилово — посёлок, Приозерский район, Ленинградская область

Нижегородская область 
 Шумилово — деревня, Богородский район, Нижегородская область
 Шумилово — деревня, Ветлужский район, Нижегородская область
 Шумилово — деревня, городской округ Сокольский, Нижегородская область

Новгородская область 
 Шумилово — деревня, Демянский район, Новгородская область

Псковская область 
 Шумилово — деревня, Лавровская волость, Печорский район, Псковская область
 Шумилово — деревня, Паниковская волость, Печорский район, Псковская область

Смоленская область 
 Шумилово — деревня, сельское поселение Будницкое, Велижский район, Смоленская область
 Шумилово — деревня, сельское поселение Заозерское, Велижский район, Смоленская область

Тверская область 
 Шумилово — деревня, Кимрский район, Тверская область
 Шумилово — деревня, Старицкий район, Тверская область

Ярославская область 
 Шумилово — деревня, Ростовский район, Ярославская область

Украина 
 Шумилово — село, Балтский район, Одесская область

См. также 
 Лидва-Шумилово — деревня в Печорском районе Псковской области, Лавровская волость;